Drie geplande straten in de de Stationsbuurt van Haarlem:
 Korte Ruiterstraat 
 Lange Ruiterstraat
 Oude Ruiterstraat
 Ruiterstraat (Arnhem), een straat in Arnhem
 Ruiterstraat (Groningen), een straat in Groningen
 Ruiterstraat (Tiel), een straat in Tiel
 Ruitersstraat (Landgraaf), een straat in Landgraaf
 Ruitersstraat (Oudenaarde), een straat in de deelgemeente Mater